Смильгини  — топоним:

Беларусь 
 Смильгини — деревня, Дотишский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Смильгини — деревня, Мисевичский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область